Tatjana Schoenmaker (Johannesburgo, 9 de julio de 1997) es una deportista sudafricana que compite en natación, especialista en el estilo braza.

Participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, obteniendo dos medallas, oro en 200 m braza y plata en 100 m braza. Ganó una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Natación de 2019, en la prueba de 200 m braza.

En los Juegos de Tokio 2020 estableció una nueva plusmarca mundial en los 200 m braza (2:18,95).

Palmarés internacional

Referencias

Nadadores de Sudáfrica
Nadadores en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Nadadores de estilo braza
Medallistas olímpicos de oro de natación
Medallistas olímpicos de plata de natación
Medallistas olímpicos de oro de Sudáfrica
Medallistas olímpicos de plata de Sudáfrica
Medallistas olímpicos de oro de Tokio 2020
Medallistas olímpicos de plata de Tokio 2020
Deportistas de Sudáfrica en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Nacidos en Johannesburgo